Ботола 2012/2013 — футбольный сезон чемпионата Марокко, начавшийся в сентябре 2012 года и закончившийся в мае 2013 года. Первый тур прошёл 20 августа.

По окончании сезона две худшие команды перейдут в Ботолу 2.

Участники Ботола 2012—2013

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Марокко на goalzz.com
 Официальный сайт Ботола

Чемпионат Марокко по футболу
Марокко
Спорт в Марокко в 2012 году
Спорт в Марокко в 2013 году
Футбол в Африке в 2012 году
Футбол в Африке в 2013 году